Афо́н (; в Греции —  — «Святая Гора») может означать:

Топоним 
 Свята́я Гора́ Афо́н:
 Географически — полуостров в Восточной Греции, в районе Халкидики (Центральная Македония), представляющий собой гору высотой 2033 м над уровнем моря.
 Административно — особая единица Греческой Республики, самоуправляемое сообщество 20 православных монастырей в непосредственной церковной юрисдикции Константинопольского патриарха (с 1312 года).
 Краткое название Афонских подворий.

В культуре 
 Афон — планета в вымышленной вселенной цикла фантастических романов и повестей «Сага о Форкосиганах» Лоиса Буджолда.

В спорте 
 «Афон» — абхазский футбольный клуб из города Новый Афон.

См. также 
 Новый Афон (значения)
 Афоня
 Афонин
 Афонтово